Het seizoen 1971/72 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1971 en eindigde op 14 mei 1972. 

Racing Jet de Bruxelles won in Vierde Klasse A, R. Stade Waremmien FC won in Vierde Klasse B, KVV Looi Sport won in Vierde Klasse C en KV Kortrijk won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 K. Kortrijk Sport fuseerde met Stade Kortrijk en werd KV Kortrijk.
 K. Tubantia Borgerhout FC wijzigde zijn naam in K. Tubantia Borgerhout VK.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 VC Westerlo (rechtstreeks uit 3A)
 RRC Tirlemont (rechtstreeks uit 3A)
 K. Kortrijk Sport (rechtstreeks uit 3B)
 Racing Jet de Bruxelles (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 SK 's Gravenwezel
 KFC Verbroedering Geel

Brabant
 FC Denderzonen Pamel
 Voorwaarts Tienen

Limburg
 Sporting Houthalen

Oost-Vlaanderen
 VV Eendracht Aalter

West-Vlaanderen
 KFC Poperinge

Henegouwen
 R. Stade Brainois

Luik
 RFC Malmundaria 1904
 RCS Visétois

Luxemburg
 Bomal FC

Namen
 RCS Andennais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Racing Jet de Bruxelles (kampioen 4A)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4B)
 KVV Looi Sport (kampioen 4C)
 KV Kortrijk (kampioen 4D)
 RRC Gent (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 K. Sport St-Genesius-Rode (rechtstreeks uit 4A)
 R. Uccle Sport (rechtstreeks uit 4A)
 R. Gosselies Sports (rechtstreeks uit 4A)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Andennais (rechtstreeks uit 4B)
 RC Stockay-Warfusée (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Wezel Sport (rechtstreeks uit 4C)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Sportvrienden Nijlen (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Poperinge (rechtstreeks uit 4D)
 VV Eendracht Aalter (rechtstreeks uit 4D)
 KSK Hoboken (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. 

Door de fusie tussen K. Lierse SK (uitkomende in Eerste Klasse) en KVV Lyra (uitkomende in Derde Klasse) kwam er een extra plaats vrij in Derde Klasse. Hierdoor promoveerde RRC Gent via de eindronde.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4